Tudela bezeichnet:

 Tudela (Cebu), eine Stadtgemeinde in der Provinz Cebu, Philippinen
 Tudela (Misamis Occidental), eine Stadtgemeinde in der Provinz Misamis Occidental, Philippinen
 Tudela (Navarra), eine Stadt in der Region Navarra, Spanien
 Benjamin von Tudela, jüdischer Reisender aus dem 12. Jahrhundert
 Wilhelm von Tudela (Guillaume de Tudèle; Guilhem de Tudèla), in Spanien geborener südfranzösischer Dichter
 Josh Tudela, Fußballprofi bei Los Angeles Galaxy